Кароли́н Эгль (, 12 сентября 1974 — 21 августа 2007) — лётчик-истребитель ВВС Франции. Первая в истории Франции женщина, которая служила в боевой части в качестве лётчика-истребителя.

Биография

Детство и юность 
Каролин Эгль родилась в городе Монтобан в семье военного врача, лотарингца по происхождению. В детстве ей пришлось много путешествовать по Африке, где отец находился по службе. В четырнадцать лет Каролин поступила в Военный лицей Сен-Сир (при одноимённом военном училище). По окончании лицея она прошла подготовительные классы в Национальное военное училище. В 1994 году она успешно прошла вступительные экзамены в Политехническую школу и Высшую нормальную школу и выбрала Политехническую школу. После поступления в 1994-95 годах проходила обязательную для курсантов Политехнической школы военную службу в 13-м батальоне Альпийских стрелков. По окончании Политехнической школы Каролин Эгль решила поступить на службу в Военно-воздушные силы Франции.

Лётная служба 
Пройдя в 1999—2000 годах лётную подготовку, Каролин Эгль была зачислена в Истребительный авиаэскадрон 2/2 «Кот-д’Ор», базирующийся под Дижоном, где летала на самолёте Mirage 2000. Впоследствии она была назначена командиром эскадрильи SPA 57 «Муэт» («Чайка») в составе данного эскадрона. В 2005 году Эгль оставила лётную работу, продолжая оставаться на военной службе. К этому времени её налёт составил 1600 часов.

Каролин Эгль готовилась к отбору в отряд космонавтов Европейского космического агентства.

Личная жизнь 
В 2002 году Каролин Эгль вышла замуж за Кристофа Декетелаэра (Deketelaere), бывшего лётчика-истребителя, члена частной пилотажной группы «Брайтлинг». В 2005 году у них родился сын Марк. В 2007 году при трагических обстоятельствах (см. ниже) на свет появился второй сын — Габриэль.

Болезнь и смерть 
Во время второй беременности у Каролин Эгль был диагностирован рак (меланома). Несмотря на советы врачей, Эгль отказалась прерывать беременность. Её второй сын — Габриэль был извлечён путём кесарева сечения в середине шестого месяца беременности. Через восемнадцать дней после его рождения Каролин Эгль умерла.

Спортивные достижения 
Каролин Эгль была чемпионом вооружённых сил Франции среди женщин по триатлону (1997 год), занимала первое 1997 и второе 1999 места на чемпионате мира по триатлону среди военных в составе команды. Увлекалась парашютным спортом и дайвингом.

Награды 
Воздухоплавательная медаль 2 октября 2007 года (посмертно).

Память 
В честь Каролин Эгль названы:
 улицы в городах Дижон, Лион, Пуатье, Тулуза, Экс-ан-Прованс, Нарбон, Тарб и других населённых пунктах;
 Авеню в городе Васкеаль;
 Небольшой парк в Париже (часть парка Андре Ситроена);
 Круговой перекрёсток в городе Монтобан;
 школы в Палезо и Вердене;
 центр водного спорта при Политехнической школе.
В 2014 году Почта Франции выпустила марку с изображением Каролин Эгль

Примечания

См. также 
 Беретта-Молла, Джанна

Литература

Ссылки 
 Проповедь, произнесённая отцом Филлипом Демуром на заупокойной службе по Каролин Эгль (на французском языке).

Внешнее изображение 
 Каролин с сыном

Военные лётчики Франции
Майоры (Франция)
Женщины-авиаторы